Лас Порас има више значења:

 Лас Порас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Порас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику